Pojem goa může znamenat:

 Goa (stát) – dříve portugalská kolonie, dnes spolkový stát Indie
 Velha Goa – dříve Goa, hlavní město dřívější Portugalské Indie, dnes také Old Goa 
 Panadží – Nová Goa (portugalsky dříve Nova Goa), hlavní město státu Goa, dnes Panadží (také Panjim)
 Portugalská Indie – Goa (a další území) do roku 1961
 Goa trance – hudební směr
 Gazela tibetská – druh antilopy
 Goa (desková hra) – desková hra od Rüdigera Dorna